Caprice kan syfta på:

 Caprice (Orphei Drängar) – en konsertserie med sångsällskapet Orphei Drängar
 Caprice Records – ett svenskt statligt skivbolag för "smalare" musik
 Chevrolet Caprice – en bilmodell
 Holden Caprice – en bilmodell
 Operation Caprice – en amerikansk film från 1967, originaltitel Caprice

Se även
 Kapris (olika betydelser)